Área micropolitana de Boone podría referirse a:

 Área micropolitana de Boone (Carolina del Norte)
 Área micropolitana de Boone (Iowa)